Ольсе́вичи (; до 2014 г. Кро́шино, ) — остановочный пункт в Барановичском районе, Брестской области. 
Железнодорожная платформа находится между остановочными пунктами Крошин и Пост № 1.

Интересно 
Раньше остановочный пункт Крошино был станцией, где было разворотное кольцо для паровозов. Поэтому туда приезжали паровозы со станций города Барановичи.

До 1999 года перрон был между путями, а не по бокам как сейчас. После перестройки полотна, пути главного хода сблизили.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси 

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги